

Astronomia
 4799 Hirasawa – asteroide della fascia principale

Persone
 Maia Hirasawa – cantautrice svedese
 Masanori Hirasawa – astronomo giapponese
 Mitsuhide Hirasawa, noto come Captain New Japan – wrestler giapponese
 Shūsaku Hirasawa – ex calciatore giapponese
 Susumu Hirasawa – compositore, musicista e live performer giapponese
 Yasuo Hirasawa – astronomo giapponese